Кудиновский — ойконим.

Волгоградская область
 Кудиновский — хутор в Алексеевском районе
 Кудиновский — хутор во Фроловском районе